Az FK Szlavija Mazir (fehéroroszul: ФК Славія Мазыр) egy fehérorosz labdarúgócsapat, melynek székhelye Mazirban található. Jelenleg a fehérorosz labdarúgó-bajnokság második vonalában szerepel. Hazai mérkőzéseiket az 5300 fő befogadására alkalmas Junuszt Stadionban játsszák.

Történelem

A klubot 1987-ben alapították Polézia Mazir néven. 1991-ig a fehérorosz SZR bajnokságában, 1992. és 1995. között a fehérorosz másodosztályban szerepeltek. Az 1994–95-ös szezon során a klub nevét MPKC Mazir-ra változtatták. 1995-ben jutottak fel az élvonalban, ahol az első idényük végén a második helyet, rá egy évre 1996-ban pedig a bajnoki címet és a kupagyőzelmet szerezték meg. A Dinama Minszken kívül nekik sikerült mindez elsőként.

1998-ban a csapat nevét újból átkeresztelték, ezúttal Szlavija Mazir lett az új elnevezés. 1999-ben ismét a második helyen végeztek, majd 2000-ben a bajnoki címet és a kupagyőzelmet is megszerezték. 2005-ben az utolsó helyen zártak a bajnokságban és kiestek. A kiesést követően egyesültek a ZLiN Gomel csapatával, mivel pénzügyi problémák miatt mindkettejüknek ez jelentette a túlélést. Az egyesülés további névváltoztatásokat vont magával.

Névváltoztatások

 1987: FK Polesye Mazir
 1994: FK MPKC Mazir
 1998: FK Szlavija Mazir
 2006: Egyesült a ZLiN Gomel csapatával, az új név pedig FK Mazir-ZLiN lett.
 2007: FK Mazir
 2008: FK Szlavija-Mazir

Sikerei
 Fehérorosz első osztály: 
1. hely (2): 1996, 2000
2. hely (2): 1995, 1999
 Fehérorosz kupa: 
1. hely (2): 1996, 2000
2. hely (2): 1999, 2001

Európai kupákban való szereplés

 i.g.: idegenben szerzett több góllal.

Keret

2013. augusztusi állapotoknak megfelelően.

További információk 
 Hivatalos honlap 
 az FK Szalvija Mazir az UEFA honlapján

1987-ben alapított labdarúgócsapatok
Fehérorosz labdarúgócsapatok